La Coppa di Finlandia è un torneo pallavolistico femminile per squadre di club finlandesi.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni